El Índice internacional de derechos de propiedad es un indicador producido anualmente por el grupo de presión Americans for Tax Reform. El índice es el resultado del análisis de diez variables que están comprendidas en tres criterios: entorno legal y político (independencia jurídica, gobierno de la ley, estabilidad política y control de la corrupción); derechos de propiedad física (protección de los derechos de propiedad física, registro de la propiedad y acceso a préstamos); y derechos de propiedad intelectual (protección de los derechos de propiedad intelectual, protección de las patentes y piratería de los derechos de autor. 

El primer informe data de 2007, mientras que el último fue publicado en 2010 y analizó información de 125 países alrededor del mundo, que en conjunto, representan el 97% del Producto interno bruto mundial. La selección de los países estuvo determinada únicamente por la restricción de la disponibilidad de datos.

Tabla

Referencias

Enlaces externos
Sitio oficial

Propiedad